Хабр:
 Хабр — национальный парк в Иране
 Хабр — популярный российский сайт
 Хабр — боевая башня в селении Таргим Ингушетия.